Алекса́ндр Алекса́ндрович Си́верс (, Нижний Новгород — 24 сентября 1954, Москва) — русский нумизмат, генеалог, , камергер.

Биография 
Происходил из рода Сиверсов. Родился в Нижнем Новгороде  года в семье тайного советника Александра Александровича Сиверса (10.11.1835, Санкт-Петербург — 23.05.1902, Спасск), управлявшего Нижегородским и Киевским удельными округами; мать, Надежда Петровна Мартос (1845—11.01.1912) происходила из малороссийского рода, владевшего имением Ивахники в Полтавской губернии. Его дед, Александр Иванович Сиверс

Окончил Императорский Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата прав (1888) и Санкт-Петербургский археологический институт (1890).

До революции 1917 года служил в Киевской удельной конторе и Главном управлении уделов, в 1911—1912 гг. был начальником Самарского удельного округа, а в 1913 году стал членом Комитета по опеке над имуществом великого князя Михаила Александровича; в 1915—1917 гг. был помощником начальника Главного управления уделов.

После революции и до января 1918 года служил в Отделе национальных сельскохозяйственных предприятий Министерства земледелия для ликвидации дел Уделов. После убийства Урицкого Сиверс был арестован, но благодаря помощи Остзейского комитета и посла Германии его освободили. В дальнейшем, с 1918 по 1923 год Сиверс работал заместителем заведующего отделением административного и личного состава в Управлении делами Главного управления по архивам. В то же время он состоял в правлении акционерного общества «Огни» и был членом комиссии при Академии наук по изданию сочинений М. М. Сперанского. С 1920 года он был также научным сотрудником Государственной академии материальной культуры и председателем её библиотечной комиссии. В 1922 году в Петрограде была издана работа Сиверса «Топография кладов с пражскими грошами».

В 1923—1928 гг. Сиверс служил старшим помощником хранителя Эрмитажа, помощником хранителя нумизматического отделения; сюда была передана, собранная им нумизматическая коллекция. Кроме того, с 1925 по 1928 год он редактировал печатные издания Эрмитажа, где провёл также большую работу по систематизации и приведению в порядок собрания медалей.

Библиотека Сиверса, насчитывавшая до 6,5 тысяч названий, считалась одной из лучших частных библиотек Санкт-Петербурга - Петрограда - Ленинграда.

В октябре 1928 года Сиверс стал заведующим Русским отделом Библиотеки АН СССР, но уже 20 ноября того же года его арестовали по ложному обвинению и решением ОГПУ от 19 мая 1929 выслали на три года в Туруханск.

Прожив в ссылке 4 года, Сиверс переехал во Владимир. Не имея права жить в Москве, в июле 1935 года он поселился в Можайске.

В октябре 1941 года эвакуировался в Тарусу, где в 1943 году получил вызов от Наркомпроса в Москву. С января 1944 года и до конца жизни заведовал нумизматическим сектором Государственного исторического музея, который был возрождён его усилиями.

Скончался в Москве 24 сентября 1954 года; похоронен на Введенском кладбище (10 уч.).

Сочинения 
Основным увлечением А. А. Сиверса была генеалогия, но многие его работы не были изданы. Одна из напечатанных — Родословие Озеровых. (, 1911. — 172 с.). Архив Сиверса после его ареста попал в ГАРФ.

Семья 
В 1891 году он женился на Александре Гастоновне Эшен (1872 — 26.09.1952). Брак закончился разводом в 1898 году; через год после которого Александра вышла замуж за Николая Борисовича Шереметева (1863—1935). Третий муж (с 15.07.1914) — князь Владимир Алексеевич Вяземский. В 1918 году через Остзейский комитет А. Г. Вяземская хлопотала об освобождении арестованного в Петрограде А. А. Сиверса и после его освобождения, опасаясь ареста, уехала в Киев, а затем вместе с Натальей Брасовой — за границу. Родилась она в Париже и там же скончалась. В этом браке родились:
 Татьяна (1892—1981), известная мемуаристка Аксакова-Сиверс
 Александр (28.07.1894, Санкт-Петербург — 28.10.1929, Соловецкий монастырь); был женат на Татьяне Николаевне Юматовой, репрессирован по делу лицеистов.

Через много лет после развода А. А. Сиверс женился вторым браком (25.12.1935) на Ольге Геннадьевне Шереметевой, урождённой Чубаровой (? — 1941, Москва).

Примечания

Литература 
 
 
 
 Полянская Ю.Н. К вопросу о биографии генеалога А.А.Сиверса (1866-1954) // Известия Русского генеалогического общества. 2010. Вып. 22. С. 5-20.
 Полянская Ю.Н. А.А. Сиверс – библиотекарь Русского генеалогического общества // Клио. 2014. № 1 (85). С. 112-113.
 Полянская Ю.Н. Личные архивные фонды генеалога А.А. Сиверса в  государственных архивах Петербурга и Москвы // Вестник архивиста. 2012.  № 3. С.238-248

Ссылки 
 Алфавитный указатель родов, материалы по генеалогии которых отложились в личных архивных фондах А. А. Сиверса

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Выпускники Санкт-Петербургского археологического института
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Нумизматы СССР
Генеалоги России
Александр
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Репрессированные в СССР
Похороненные на Введенском кладбище